James Ley, 1. hrabia Marlborough
 James Ley, 3. hrabia Marlborough